Fußwerk steht für:
 Schuhwerk (altertümlich)
 die menschlichen Füße (scherzhaft)
 Fußbefiederung bei Geflügel, siehe Liste von Fachbegriffen der Rassegeflügelzucht #Fußwerk
 (hölzernes) Tretrad in einem Hammerwerk, Kran oder einer Mühle, siehe Tretmühle